Il doppio del torneo di tennis Manchester Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e David Macpherson che hanno battuto in finale Jeremy Bates e Laurie Warder 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Patrick Galbraith /  David Macpherson (campioni)
 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (primo turno)

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (primo turno)
 Mike Briggs /  Trevor Kronemann (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Manchester Open 1992
ATP Tour 1992